Кремп () — немецкая фамилия.

Известные носители 
  (род. 1955) — немецкий дипломат, посол Германии в Ираке (2016—2017) и на Кипре (с 2017).
  (1928—2020) — немецкий журналист, главный редактор газеты Die Welt (1969—1973, 1974—1978, 1982—1985), лауреат Премии Теодора Вольффа Федеральной ассоциации немецких издателей газет (1979, 2003).
 Кремп, Ян-Грегор (род. 1962) — немецкий актёр.

См. также